Norman (Arkansas)
Norman (Carolina do Norte)
Norman (Nebraska)
Norman (Oklahoma)
Norman's Cay

Desambiguações de topônimos